Le tournoi Open de Hartford 2002 est l'édition féminine 2002 du tournoi de squash Open de Hartford qui se déroule du 15 au  à Hartford. Le tournoi fait partie de la catégorie WSA Gold 35 et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 16 participantes dont huit têtes de série et quatre joueuses qualifiées.

La finale oppose les deux premières têtes de série et voit la  mondiale et championne du monde Sarah Fitz-Gerald l'emporter face à Carol Owens.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes 

Compétition de squash aux États-Unis
Sport aux États-Unis en janvier 2002
Squash en 2002